Helmert ist:

Familienname folgender Personen:

 Friedrich Robert Helmert (1843–1917), deutscher Geodät und Mathematiker
 Heinz Helmert (1925–1995), deutscher Historiker
 Herbert Helmert (1924–1997), deutscher Maler

Außerdem:
 Helmert (Mondkrater), benannt nach Friedrich Robert Helmert
 Helmertbank, eine nach Friedrich Robert Helmert benannte submarine Bank im Weddell-Meer, Antarktis
 Fugro Helmert (Vermessungsschiff), benannt nach Friedrich Robert Helmert
 Helmert-Ellipsoid
 Helmert-Transformation
 Helmertturm, astronomisch-geodätischer Beobachtungsturm auf dem Telegrafenberg in Potsdam und gehört zum GeoForschungsZentrum Potsdam